
Molekulska formula -{C5H6O}- se može odnositi na:
 Piran (molekul)
 2-Metilfuran
 3-Metilfuran